Piippukari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Piippukari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Piippukari (ö i Lappland), Östra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar